Элвин Вёрджил Толлеструп (; 22 марта 1924 — 9 февраля 2020) — американский физик, один из ключевых разработчиков ускорителя Тэватрон. Член Национальной академии наук США.

Биография 
Толлеструп родился в Лос-Анджелесе, в шестилетнем возрасте переехал в Логан (Юта), где семья смогла пережить Великую депрессию, а затем — в Солт-Лейк-Сити, где окончил школу. В 1944 году получил степень бакалавра по общей инженерии в Университете Юты и попал в радарную школу ВМС США. В 1946 году благодаря закону G.I. Bill поступил в аспирантуру Калтеха, где работал под началом Уильяма А. Фаулера и . В 1950 году защитил докторскую диссертацию на тему «Точное определение энергии, высвобождаемой в ядерных реакциях с участием лёгких элементов» (). 

После защиты Толлеструп остался работать в институте, с 1962 года в должности профессора. В это время основным направлением его деятельности становится физика высоких энергий, в частности физика пионов, которые он исследовал на электронном синхротроне в Калтехе и обнаружил новый резонанс Δ(1238). В 1957—1958 годах работал в ЦЕРНе, где поучаствовал в первом наблюдении распада заряженного пиона на электрон и нейтрино.

В 1975 году Толлеструп прибыл в Фермилаб, чтобы провести здесь годичный отпуск. Узнав о планах по созданию первого ускорителя, в котором должно использоваться явление сверхпроводимости, активно включился в работу по проектированию и созданию сверхпроводящих магнитов для этой установки, получившей название Тэватрон. Решив остаться в Фермилабе, в 1977 году возглавил отдел встречных пучков, который занимался различными аспектами работы детектора и из которого в итоге выросла международная коллаборация Collider Detector at Fermilab (CDF).

Скончался от рака в возрасте 95 лет.

Награды и членства 
 Премия Роберта Уилсона (1989)
 Национальная медаль США в области технологий и инноваций (1989)
 Член Национальной академии наук США (1996)

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Элвин Толлеструп на сайте Американского института физики

Физики США
Физики-ускорительщики
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Фермилаб
Выпускники Университета Юты
Выпускники Калифорнийского технологического института
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Умершие от рака